Lubochowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Lubochowo – osada w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Lubochowo – gromada